Мидино — деревня в сельском поселении «Себежское» Себежского района Псковской области
 Мидино — озеро в сельском поселении «Себежское» Себежского района Псковской области